Le groupe latino-américain Los Koyas, composé de cinq musiciens-chanteurs solistes, a été créé en 1970. Son répertoire s'étend à 12 pays d'Amérique latine. La harpe, les flûtes des Andes, les guitares indiennes et les percussions de l'Amérique tropicale comptent parmi les instruments les plus populaires qu'ils présentent au public.
Après le succès de El condor pasa figurant sur son premier album Barclay, le groupe Los Koyas connaît une carrière internationale. Sa première grande tournée le conduit à travers la France où il donne 128 concerts durant l'hiver 1970-1971.

Description 
En activité constante par ses spectacles et ses enregistrements, le groupe a été partiellement renouvelé au fil des ans tout en élargissant régulièrement les volets de son potentiel artistique. Voyage au cœur de l'Amérique latine, son album le plus récent, illustre bien la richesse de son univers musical.

La Misa Criolla d'Ariel Ramírez par Los Koyas
Fort de la présence de plusieurs ténors solistes et de musiciens spécialisés dans l'interprétation des instruments traditionnels contribuant à l'originalité de l'œuvre d'Ariel Ramírez, le groupe Los Koyas propose une version scénique de la Misa Criolla et de Navidad Nuestra au plus près de l'esprit de ces compositions.

Discographie de Los Koyas 
Liste des albums et singles officiels de Los Koyas sortis entre 1970 et 2009. Il convient de rappeler que le groupe est composé de musiciens solistes totalisant à eux cinq plus de 96 albums (au ).

Albums officiels de Los Koyas
 Au son de la flûte indienne, volume 1 (Disque Barclay)
 Au son de la flûte indienne, volume 2 (Disque Barclay)
 Quena Immortal (Disque Barclay)
 Variations (Disque Barclay)
 Mosaïque (Disque Barclay)
 Le Top des Andes (Atoll Music)
 Flûtes des Andes - Les plus grands thèmes
 Voyage au cœur de l'Amérique latine (2009)

Singles officiels de Los Koyas
 Ave Maria / Les Quatre Saisons
 Aria / Modinha

Liens externes 

 Los Koyas - musiques et chants de l'Amérique latine
 Misa Criolla (extraits) par Los Koyas
 Misa Criolla - Kyrie, interprété par Los Koyas
 Extraits vidéo de musiques et chansons interprétés par Los Koyas
 Page sur la quena, flûte des Andes
 Page sur le charango, instrument à cordes des Andes
 Page consacrée à la harpe indienne
 Page consacrée aux flutes de pan d'Amérique du sud
 Musique des Andes
 El condor pasa
 Musique du monde
 La Misa Criolla et Navidad Nuestra
 Un voyage en Amérique latine, en musique, avec des extraits du dernier album de Los Koyas
 Pages in English from LOS KOYAS official website (South American music, Andean music, folk music from Latin America)
 Páginas web en castellano del grupo LOS KOYAS (música de América latina, música de los Andes, música de América del sur)

Medias
 Un thème péruvien interprété par Los Koyas avec les instruments des Andes

Groupe de musique traditionnelle
Musique latine
Groupe musical formé en 1970